Kildemose er navnet på flere lokaliteter i Danmark:

 Kildemose (Bellinge Sogn) – en bebyggelse i Bellinge Sogn i Odense Kommune.
 Kildemose (Lille Lyngby Sogn) – en bebyggelse i Lille Lyngby Sogn i Hillerød Kommune.
 Kildemose (Refsvindinge Sogn) – en bebyggelse i Refsvindinge Sogn i Nyborg Kommune.
 Kildemose (Vejle Sogn) – en bebyggelse Vejle Sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Desuden er Kildemose et navn:

 Kildemose – navnet på et julemærkehjem i Frederiksværk.